O Primeiro de Maio Futebol Clube é um clube social e  um clube brasileiro de futebol da cidade de Santo André, região metropolitana da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Fundado em 18 de agosto de 1913 (na época São Bernardo do Campo), suas cores são verde e branco. Seu uniforme principal é composto de camisa verde musgo e calção branco. Atualmente, encontra-se licenciado das competições de futebol organizadas pela Federação Paulista de Futebol.

História 
Uma das mais antigas equipes da cidade e do estado de São Paulo a disputar a Primeira Divisão (atual A1) pela antiga APEA (Associação Paulista de Esportes Atléticos). Participou 13 vezes das divisões de acesso do Campeonato Paulista de Futebol.

O clube foi fundado por um grupo de operários italianos, que em 1913 se reuniram em um armazem no centro de Santo André para formar um time de futebol. Por serem todos operários, homenagiaram o dia do trabalhador, dando à nova equipe o nome de Primeiro de Maio Futebol Clube.

Em 1917 o clube se filiou à Associação Paulista de Esportes Atléticos, com o objetivo de disputar o campeonato paulista. No ano de 1926 venceu o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, garantindo o direito de disputar a elite do futebol estadual no ano seguinte. Em 1928, fundiu-se ao Corinthians Futebol Clube, mas a união não deu certo, e acabou sendo desfeita em 1930.

Em 1940, participou pela última vez de uma competição oficial profissional. Entretanto permaneceu no amadorismo até 1949, quando se licenciou do campeonato municipal de Santo André. A partir daí o clube passou a investir no espaço social e no futebol de salão.

Títulos

Estaduais 
 Campeonato Paulista - Série A2 = 1926

Participações em estaduais 
Profissional

 Campeonato Paulista da Primeira Divisão: 1927 e 1936.
 Campeonato Paulista da Segunda Divisão: 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1938, 1939 e 1940.

Ligações externas 
 Site oficial

Clubes de futebol de Santo André (São Paulo)
Clubes de futebol fundados em 1913
Fundações em São Paulo em 1913